Валда́й — многозначное слово.

Топоним 
 Валдай — город в Новгородской области.
 Валдай — посёлок в Пудожском районе Карелии.
 Валдай — посёлок в Сегежском районе Карелии.
 Валдай — бывший посёлок в Ульяновской области, заполнен Куйбышевским водохранилищем.
 Валдай — озеро в Новгородской области.
 Валдай ― железнодорожная станция в Новгородской области, на линии Бологое — Дно.

Другое 
 «Валдай» — международный дискуссионный клуб.
 «Валдай» — марка автомобиля ГАЗ-3310 «Валдай».
 «Валдай» — марка автомобиля КАвЗ-32081 «Валдай».
 «Валдай» — тип речных судов.
 «Валдай» — музыкальная группа.
 «Валдай» — российский комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам.
 Валдай — резиденция Президента Российской Федерации, расположена в Новгородской области в 20 километрах от города Валдай.
 Валдай — геологический период, соответствующий валдайскому оледенению.

См. также 
 Валдайское — посёлок, Озёрский район, Калининградская область
 Гора-Валдай — деревня в составе Лебяженского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области.
 2793 Валдай — астероид
 Валдайская возвышенность.